La Superliga A 2008-2009 è stata la 18ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Girone retrocessione

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
2008-2009